Dynali H2S — лёгкий двухместный вертолёт, разработанный бельгийской компанией Dynali. Заказ на первую машину поступил в 2004 году. Основу вертолёта составляет рамная конструкция выполненная из нержавеющей стали. Хвостовая балка и кабина изготовлены из кевлара и карбонового волокна. Полезная загрузка составляет 235 кг. Автономность полёта при полной полезной загрузке составляет 3 часа.

Данный вертолёт не предназначен для ночных полётов.

Базовая версия вертолёта постановляется клиентам в разобранном виде (Kit complete), стоимость комплекта составляет около 95 000 евро. Для сборки машины требуются около 250 часов работы.

Лётно-технические характеристики

Сравнение с аналогами

См. также 
 Skyline SL-222
 АК-1-3
 Беркут (вертолёт)
 Robinson R22
 Robinson R44
 Enstrom F-28
 Hughes 500
 Rotorway A600 Talon
 RotorWay Exec 162F

Примечания

Литература 
 Современные ультралегкие вертолеты. Часть 1
 Современные ультралегкие вертолеты. Часть 2
 Если хочешь вертолет

Ссылки 
 Статьи и сайты
 Сайт производителя
 
 Видео
 
 

Гражданские вертолёты
Вертолёты Бельгии
Вертолёты Dynali